Legende:

Die 34. Hallenhockey-Bundesligasaison der Herren startete am 1. Dezember 2006 und fand ihren Abschluss bei der Endrunde der besten vier Teams in Hamburg am 10./11. Februar 2007. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die Gewinner der Viertelfinals spielten bei der Endrunde in der Sporthalle Hamburg, die gemeinsam mit der Endrunde der Damen ausgetragen wurde. Deutscher Meister wurde der Crefelder HTC im torärmsten Hallenendspiel der Geschichte: das Spiel endete 1:0.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde fand gemeinsam mit den Damen in der Sporthalle Hamburg statt, die Spiele um Platz 3 entfielen.

Aufstieg 
Aus der 2. Hallenhockey-Bundesliga stiegen auf: Klipper THC (Nord), TC Blau-Weiss Berlin (Ost), HG Nürnberg (Süd), Düsseldorfer SC 99 (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 06/07

2006
Hockey 2006
Hockey 2007